Bittium fastigiatum är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1864. Bittium fastigiatum ingår i släktet Bittium och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fastigiatum